Влади́мир Ники́тич Яры́гин (10 января 1942, Вабкент — 10 июня 2013, Москва) — советский и российский биолог (основное направление научной деятельности — медицинская генетика), педагог.

Академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАМН, заведующий кафедрой биологии Российского государственного медицинского университета, член бюро Учёного совета МЗ РФ, аттестационной коллегии Министерства образования РФ, бюро отделения медико-биологических наук РАМН, членом Всероссийского общества анатомов, гистологов, эмбриологов, в 1984—2007 годах — ректор 2-го МОЛГМИ (РГМУ). С 2009 года являлся Председателем Научно-экспертного Совета Содружества молодых врачей.

Биография 
Родился 10 января 1942 года в семье врачей.

В 1958 году окончил школу в г. Ярославль с золотой медалью. В том же году поступил во 2-й МГМИ им. Н.И. Пирогова на лечебный факультет, который окончил с отличием в 1964 году. Затем поступил в аспирантуру на кафедру гистологии, которую окончил досрочно.

После окончания института работал ассистентом кафедры гистологии, старшим научным сотрудником ЦНИЛ, доцентом кафедры морфологии, заведующим кафедрой биологии (1975—2013). С 1978 по 1984 гг. являлся деканом факультета повышения квалификации преподавателей, затем деканом лечебного факультета и проректором по учебной работе. В 1984—2007 гг. — ректор 2-го МОЛГМИ (РГМУ) им. Н.И. Пирогова.

Являлся экспертом Всемирной организации здравоохранения по вопросам медицинского образования, членом аттестационной коллегии Министерства образования РФ. Основатель научно-педагогических школ в области фундаментальной и практической медицины общенационального и международного ранга.

Брат — член-корреспондент РАН, профессор, биотехнолог, заведующий лабораторией клеточной биологии ИБМХ РАН им. В. Н. Ореховича К. Н. Ярыгин (род. 1948). Сын — травматолог, член-корреспондент РАН Н. В. Ярыгин (род. 1971).

Скончался 10 июня 2013 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Научная деятельность 

Основное направление научной деятельности Ярыгина — медицинская генетика. Активно занимался внедрением стволовых клеток в медицинскую практику, он являлся руководителем научного совета программы «Стволовые клетки».

Очевидно, что здоровье людей во многом определяется условиями и образом их жизни. Но в наше время в экономически развитых странах ресурс дальнейшего улучшения состояния здоровья населения за счёт дополнительных социальных преобразований фактически исчерпан. На первый план выходит биологическая составляющая. Совершенствование службы здоровья все в большей мере начинает зависеть от использования в практической медицине достижений фундаментальной биологии. В этом отношении уже сейчас наметился ряд направлений. Среди наиболее перспективных — использование стволовых клеток.

Кафедра биологии РГМУ под руководством Ярыгина успешно занималась изучением клеточных и клеточно-популяционных механизмов развития, функционирования и возрастной динамики тканевых систем. Под руководством В. Н. Ярыгина подготовлено и защищено более 11 докторских и 28 кандидатских диссертаций.

Публикации 

Автор около 200 опубликованных научных работ, 3 учебников по биологии. Был главным редактором журнала «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» и «Клеточные технологии в биологии и медицине», членом редколлегий ряда других научных журналов. Созданный Ярыгиным комплекс учебных материалов по биологии удостоен премии Правительства РФ в области образования (1997).

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2002)
 Орден Почёта (1996)
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Лауреат премии Правительства России в области образования (1997)
 Лауреат премии Правительства России в области науки и техники (2005)

Примечания 

Генетики СССР
Генетики России
Ректоры вузов Москвы
Лауреаты премии Правительства РФ в области образования
Преподаватели РГМУ
Выпускники РГМУ
Похороненные на Троекуровском кладбище
Авторы учебников по биологии